Leon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Leon Township (Clearwater County, Minnesota)
 Leon Township (Goodhue County, Minnesota)